Otto Griepenkerl kan syfta på:

* Otto Griepenkerl (1820–1888), tysk läkare och paleontolog
 Otto Griepenkerl (1851–1930), tysk general och författare